

Geografia
 Billingsley – parrocchia civile del Bridgnorth, Shropshire (Regno Unito)
 Billingsley – città della Contea di Autauga, Alabama (Stati Uniti d'America)

Persone
 Chad Billingsley (1984) – giocatore di baseball statunitense
 John Billingsley (1960) – attore statunitense
 William Billingsley (1758-1828) – pittore e imprenditore inglese